Lasius steht für
 Wegameisen, wissenschaftlicher Name Lasius

Lasius ist Familienname folgender Personen:
 Albrecht Friedrich Ludolph Lasius (1752–1819), deutscher lutherischer Theologe und Präsident des Landeskonsistoriums in Osnabrück
 Christoph Lasius (1504–1572), deutscher evangelischer Theologe.
 Friedrich Lasius (1806–1884), deutscher evangelischer lutherischer Kirchenrat und Superintendent
 Georg Lasius (1835–1928), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Georg Siegmund Otto Lasius (1752–1833), deutscher Mineraloge, Landvermesser und Baurat
 Hermann Jacob Lasius (1715–1803), deutscher Klassischer Philologe
 Otto Lasius (1797–1888), deutscher Architekt